Berzosa puede hacer referencia a:

Geografía 
 Berzosa del Lozoya, municipio de la Comunidad de Madrid (España)
 Berzosa de Bureba, municipio de la provincia de Burgos (España)
 Berzosa, localidad del municipio de Burgo de Osma-Ciudad de Osma, en la provincia de Soria (España)
 Berzosa de los Hidalgos, localidad del municipio de Micieces de Ojeda, en la provincia de Palencia (España)
 La Berzosa, ciudad residencial de Hoyo de Manzanares, en Madrid (España)

Personas 
Berzosa es también un apellido llevado entre otras personas por:

 Julio Berzosa, autor de Pata de Palo.
 Maren Berzosa, artista vasca.
 Txaro Berzosa, cantautora vasca.
 Julito Berzosa, alias “tiragomas”.
 Víctor Berzosa Bustamante, barítono y actor.
 Raúl Berzosa, obispo español
 Carlos Berzosa, economista español
 Raúl Berzosa Fernández, artista español
 Javier Berzosa, Cazatesoros español.